Nilton de Barros Júnior, mais conhecido como Nílton Barros (Rio de Janeiro, 15 de junho de 1946) é um compositor, cantor e violonista brasileiro..

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro